Ле́тов — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

 Летов, Вадим Георгиевич (1935—2011) — журналист и писатель.
 Летов, Евгений Владимирович (род. 1976) — казахстанский и белорусский хоккеист, левый защитник ХК «Могилёв».
 Летов, Егор (Игорь Фёдорович Летов; 1964—2008) — российский музыкант, бывший лидер рок-группы «Гражданская оборона».
 Летов, Сергей Фёдорович (род. 1956) — российский музыкант, саксофонист, брат Егора Летова.

См. также 
 Лётов
 Летовка
 Летово
 Летовски
 Летовский

Примечания